Regionale Ambulancevoorziening (RAV), organisatie die in Nederland het ambulancevervoer regelt
 Rabbijn (Rav), joods geestelijke
 Station Roelofarendsveen, voormalig Nederlands spoorwegstation, met stationscode Rav
Station Ravenglass for Eskdale, Engels spoorwegstation, met stationscode RAV
 Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (RAV), Italiaans snelwegexploitant
 RAV Antivirus, Roemeens aanbieder van antivirussoftware
 RAV De Komeet, voormalige atletiekvereniging, opgegaan in Vitesse '08 uit Gennep
 RAV, voormalige voetbalclub, zie Lijst van voetbalclubs aangesloten bij de Amsterdamsche Voetbalbond

Zie ook 
 Toyota RAV4, een autotype